

Astronomia 
 10744 Tsuruta – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Tsuruta – cittadina giapponese della prefettura di Aomori

Persone 
 Jumbo Tsuruta – wrestler giapponese
 Kōji Tsuruta – attore e cantante giapponese
 Michihiro Tsuruta – ex calciatore giapponese
 Norio Tsuruta – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico giapponese
 Yoshiyuki Tsuruta – nuotatore giapponese